Нью-Олбани () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — город в Индиане.
  — город в Канзасе.
  — город в Миссисипи.
  — город в Огайо.
  — боро в Пенсильвании.

  — тауншип в Айове.
  — тауншип в Индиане.

См. также 
 Олбани